Bárány István (1907–1995) olimpiai ezüst- és bronzérmes úszó, edző, sportvezető, szakíró
 Bárány István politikus